Stjepan Babić (1925–2021) horvát nyelvész, akadémikus
 Stjepan Babić (1968) horvát labdarúgó